Steele (Alabama)
 Steele (Dakota del Nord)
 Steele (Missouri)
 Steele City població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Mont Steele, muntanya del Canadà 
 Michael Stephen Steele, líder del Partit Republicà dels Estats Units